Premijer Rusije (ruski: Председатель Правительства, Predsedatelj Praviteljstva) trenutni je šef vlade Ruske Federacije.

Za vrijeme Ruskog Carstva, predsjedatelja Ruskog vijeća ministara imao je titulu premijera, a postavljao ga je car.

U doba Sovjetskog Saveza, šef vlade bio je predsjedatelj Vijeća narodnih komesara (Совет Народных Комиссаров СССР, Sovet Narodnih Komissarov SSSR) do 1946. i predsjedtelj Vijeća ministara (Совет Министров СССР, Sovet Ministrov SSSR) poslije 1946. Osobe koje su bile na ovim pozicijama ponekad su se nazivale premijerima.

Danas premijera postavlja Predsjednik Rusije, i on preuzima vlast u slučaju predsjednikove smrti ili ostavke.

Premijeri Rusije, 1905. — 1917.

Ministar-predsjedatelj privremene vlade, 1917.

Predsedavajući Vijeća narodnih komesara, 1917. — 1946. 
Vidi: Premijer Sovjetskog Saveza

Predsedavajući Vijeća ministara SSSR-a, 1946. — 1991. 
Vidi: Premijer Sovjetskog Saveza

Premijer SSSR-a, 1991. 
Vidi: Premijer Sovjetskog Saveza

Premijer Rusije, 1990. — danas 

Rusija
Premijeri